Ранчо ел Форастеро има више значења:

 Ранчо ел Форастеро (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Форастеро, Рајмундо Чаварија О. (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику